Rick se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles M. Rick
 Johann Rick